Llista d'asteroides del 275.001 al 276.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

275001-275100

275101-275200

275201-275300

275301-275400

275401-275500

275501-275600

275601-275700

275701-275800

275801-275900

275901-276000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (275001)-(280000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)